Saint Amour (2001), een Nederlands-Belgische film geregisseerd door Eric Oosthoek
Saint Amour (2016), een Frans-Belgische film geschreven en geregisseerd door Benoît Delépine en Gustave de Kervern
Saint-Amour, een gemeente in het Franse departement Jura